L'édition 2010 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 7 au  sur gazon.

Primes et points

Faits marquants 
 Sam Querrey remporte le tournoi en simple en battant en finale Mardy Fish. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Novak Djokovic et Jonathan Erlich s'imposent en finale face à Karol Beck et David Škoch. Il s'agit respectivement de leur premier et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2010
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010